Ministerio de Finanzas puede referirse a:
 Ministerio de Finanzas, ministerio Argentina (2015-2018).
 Ministerio de Finanzas, ministerio de Argentina (1949-1956).
 Ministerio de Finanzas, ministerio de Azerbaiyán.
 Ministerio de Finanzas, ministerio de la República Checa.
 Ministerio de Finanzas, ministerio de Rusia.
 Ministerio de Finanzas de Letonia, ministerio de Letonia.
 Ministerio de Finanzas Públicas, ministerio de Guatemala.